Anna von Oranien ist der Name folgender Person:

 Anna von Egmond (1533–1558), durch Heirat Fürstin von Oranien
 Anna von Sachsen (1544–1577), durch Heirat Fürstin von Oranien
 Anna von Oranien-Nassau (1563–1588), Prinzessin von Nassau-Oranien und durch Heirat Gräfin von Nassau-Dillenburg